Calvani ist der Familienname folgender Personen:

 Aristides Calvani (1918–1986), venezolanischer Politiker
 Luca Calvani (* 1974), italienischer Schauspieler und Model
 Mayra Calvani (* 1967), puerto-ricanische Schriftstellerin